Marianne — personificação da França 
 Marianne (canção) — canção de Sergio Endrigo de 1968
 Marianne (revista) — revista semanal francesa

Ver também 

Desambiguações de antropônimos